Teresa de Liechtenstein (en alemán, Therese von Liechtenstein; Maria Enzersdorf, 28 de julio de 1850-Múnich, 13 de marzo de 1938) fue una princesa de Liechtenstein por nacimiento, y princesa de Baviera por matrimonio.

Familia 
Teresa era el décimo vástago y novena hija del príncipe Luis II de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Francisca Kinsky de Wchinitz y Tettau. Ella era una hermana menor del príncipe Juan II de Liechtenstein y una hermana mayor del príncipe Francisco I de Liechtenstein.

Matrimonio 
El 12 de abril de 1882, en Viena, Teresa contrajo matrimonio con el príncipe Arnulfo de Baviera, el hijo menor del príncipe regente Leopoldo de Baviera y de Augusta Fernanda de Austria. Tuvieron un hijo, Enrique (1884-1916), quien murió en la Primera Guerra Mundial. Ella está enterrada en la Theatinerkirche en Múnich.

Ancestros 

Princesas de Liechtenstein
Princesas de Baviera por matrimonio
Casa de Wittelsbach
Fallecidos en Múnich
Personas de Baja Austria